Uam-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Uam-dong, Cheongju, stadsdel, 
 Uam-dong, Busan, stadsdel,